Burla, település Romániában, Botoşani megyében
 Burla, település Romániában, Suceava megyében
 Burla, település Oroszországban, az Altaji határterületen, a Burlai járás székhelye